Марк Лафорест (,  10 липня 1962, Велланд) — канадський хокеїст, що грав на позиції воротаря.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 15 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс», «Філадельфія Флаєрс», «Торонто Мейпл-Ліфс» та «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 105 матчів у НХЛ, включаючи 2 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Пам'ятна нагорода Алдеджа «База» Бастьєна — 1987, 1991.

Статистика

Регулярний сезон

Плей-оф

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні воротарі‎
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти «Герші Бірс»‎
Хокеїсти «Бінгхемптон Сенаторс»‎
Уродженці Велланда